Кла́вдия Васи́льевна Горшко́ва (12 января 1921, Таганрог, УССР — 7 июня 2002, Москва, Россия) — выдающийся лингвист и педагог, один из ведущих исследователей русского языка и его истории, специалист в области исторической грамматики и диалектологии русского языка, фонетики и фонологии современного русского языка. Доктор филологических наук (1966), профессор (1978) заведующий кафедрой русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (1971—1994). Заслуженный деятель науки РФ (1993).

Биография 
Клавдия Васильевна Горшкова родилась 12 января 1921 года в Таганроге в семье рабочего. Окончила таганрогскую среднюю школу. В 1938 году поступила в Московский институт философии, литературы и истории (с декабря 1941 года вошедший в состав Московского университета), в 1942 году окончила русское отделение филологического факультета МГУ и поступила в аспирантуру.

В 1947 году под руководством  защитила кандидатскую диссертацию на тему «Из истории московского говора в конце XVII — начале XVIII в. (Язык писем и бумаг Петра Великого)». В 1951 году была направлена в Бухарестский университет, где в течение двух лет заведовала кафедрой русского языка. По возвращении из Румынии получила должность и звание доцента, защитила докторскую диссертацию на тему «Очерки исторической диалектологии cеверной Руси (по данным исторической фонологии)» (1966), получила звание профессора (1968) и в 1971 году возглавила кафедру русского языка филологического факультета МГУ, которой руководила почти четверть века. В 1972—1979 годах заведовала также отделением по преподаванию русского языка как иностранного при филологическом факультете МГУ.

К. В. Горшкова внесла большой вклад в распространение русского языка за рубежом: принимала участие в значимых международных конференциях и конгрессах Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, читала лекции в крупнейших университетах мира (Польши, Болгарии, США, Англии, Германии, Австралии и др.).

К. В. Горшкова была председателем Научно-методического совета по высшему филологическому образованию при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР (1971—1985), членом редколлегии научных журналов «Вестник Московского университета» и «Русская речь» (1983—1993), научным руководителем межкафедральной лаборатории «Русский язык и русская литература в современном мире» (1976—1991), председателем двух диссертационных советов.

За вклад в развитие науки и за заслуги в организации вузовского филологического образования  были присвоены звания Заслуженного деятеля науки РФ (1993) и Заслуженного профессора МГУ (1993); она награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970), «За трудовое отличие» (1976), «Ветеран труда» (1985), почётным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» (1971).

Скончалась 7 июня 2002 года в Москве.

Сестра Ольга Васильевна Горшкова — также лингвист, историк языка.

Научная деятельность 
К. В. Горшкова является автором более 115 научных и учебно-методических работ по исторической фонетике, фонологии и диалектологии русского языка. Кандидатская диссертация  «Из истории московского говора в конце XVII — начале XVIII в. (Язык писем и бумаг Петра Великого)» была посвящена реконструкции звуковой системы московского говора. Значение её историко-диалектологических исследований определяется как многочисленными научными открытиями, так и общим выводом о том, что близость диалектных структур русского языка — результат их исторической интеграции. В своей докторской диссертации «Очерки исторической диалектологии cеверной Руси (по данным исторической фонологии)»  показала, что диалекты древнерусского северо-востока и северо-запада, лежащие в основе современного северного наречия, в прошлом представляли собой принципиально различные функциональные системы.  опубликован ряд статей, посвящённых проблеме фонетической интерпретации письменных памятников, различиям древнерусских диалектов в области вокализма и консонантизма.

К. В. Горшкова является также автором работ по теории фонологии, в которых разработаны общие идеи типологии фонетических систем на основе соотношения консонантизма и вокализма, парадигматики и синтагматики звуковых единиц. Она внесла существенный вклад в описание структурных свойств фонемы, ею разработано важное для развития идей Московской фонологической школы (МФШ) концептуальное понятие парадигмы фонемы. Постоянный и глубокий интерес к теоретико-фонологической проблематике позволил К. В. Горшковой участвовать вместе с её учителем Р. И. Аванесовым в формировании особого научного направления в рамках МФШ, синтезирующего идеи этой и других фонологических школ. Благодаря публикациям К. В. Горшковой такой подход к фонологии получил в 50-е — 70-е гг. XX века широкое распространение в вузовской практике преподавания современного русского языка в СССР и за рубежом.

К. В. Горшкова читала общие курсы фонетики современного русского языка и исторической грамматики русского языка, спецкурс по теории фонем, руководила спецсеминаром по теории фонетики и по орфоэпии русского языка.

Основные работы 
 Современный русский язык. М., 1958 (в соавт. с Е. М. Галкиной-Федорук и Н. М. Шанским).
 Очерки исторической диалектологии северной Руси. М., 1966.
 Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
 Историческая грамматика русского языка. М., 1981 (в соавт. с Г. А. Хабургаевым).
 Историческая грамматика русского языка: Пособие для практических занятий. М., 1994 (в соавт. с Е. Ф. Васеко).

Награды и звания 
Медали
 1970 год — «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 1971 год — почетный знак Минвуза СССР «За отличные успехи в работе»
 1976 год — «За трудовое отличие»
 1985 год — «Ветеран труда»

Звания
 1993 год — Заслуженный профессор МГУ
 1993 год — Заслуженный деятель науки РФ

Примечания

Литература 
 К. В. Горшкова (к 60-летию со дня рождения) // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1981. № 2;
 Хабургаев Г. А. К. В. Горшкова. К 60-летию со дня рождения // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1981. № 4;
 Клавдия Васильевна Горшкова (юбилей учёного) // Филологические науки. 2001, № 1;
 Васеко Е. Ф. К. В. Горшкова. К 80-летию со дня рождения и 55-летию научно-педагогической деятельности // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2001. № 1;
 Языковая система и её развитие во времени и пространстве. Сб. научн. статей к 80-летию профессора Клавдии Васильевны Горшковой / Отв. ред. М. Л. Ремнёва. М., 2001.

Ссылки 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Список публикаций К. В. Горшковой

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Русисты
Преподаватели филологического факультета МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Женщины-лингвисты